Доминго Сальседо (; 11 сентября 1983, Фернандо-де-ла-Мора) — парагвайский футболист и футбольный тренер.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начинал в парагвайском клубе «Серро Портеньо», с которым в свой дебютный сезон 2004 стал чемпионом Парагвая, а затем повторил достижение в 2005 году. В 2007 году перешёл в аргентинский «Расинг» Авельянеда, за который сыграл 15 матчей в чемпионате Аргентины. В 2008 году перешёл в чилийский клуб «Коло-Коло», с которым дважды становился победителем Клаусуры в 2008 и 2009 годах. В 2010 году выступал в аренде в «Серро Портеньо». Вернувшись из аренды продолжил выступать за «Коло-Коло», но летом 2011 года подписал полноценный контракт с «Серро Портеньо» и до конца карьеры выступал в Парагвае, сменив семь разных команд.

Карьера в сборной 
В период с 2005 по 2007 год принял участие в 5 товарищеских матчах сборной Парагвая, не отметившись результативными действиями. В 2007 году он вошёл в состав сборной на Кубок Америки, на котором Парагвай дошёл до стадии 1/4 финала, однако сам Сальседо во всех матчах оставался на скамейке запасных.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры, вошёл в тренерский штаб клуба «Серро Портеньо» в качестве ассистента. В 2022 году возглавил клуб «Депортиво Капиата».

Достижения 
 «Серро Портеньо»
 Чемпион Парагвая: 2004, 2005, Апертура 2012

 «Коло-Коло»
 Чемпион Чили (Клаусура): 2008, 2009

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «3 февраля»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Депортиво Капиата»